Алтухо́ва — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Алтухова, Галина Алексеевна (род. 1940) — советский и российский библиотековед.
 Алтухова, Евгения Васильевна (род. 1924) — советская певица (меццо-сопрано).

Составные фамилии 
 Алтухова-Квятек, Софья Николаевна (Соня Алтухова) (1899—1938) — участница восстания киевских рабочих на заводе «Арсенал» в 1918 году, героиня Гражданской войны. Примечания